25. mistrovství Evropy ve volejbale žen proběhlo ve dnech 20. až 30. září 2007 v belgických městech Charleroi a Hasselt, semifinále a boje o medaile pak v hale d'Coque v hlavním městě Lucemburska.

Turnaje se účastnilo 16 týmů rozdělených do čtyř skupin. S každé skupiny postoupily tři týmy do osmifinále. Osmifinálové skupiny byly dvě, přičemž se započítávaly výsledky ze základních skupin. Z každé osmifinálové skupiny pak postoupily dva nejlepší týmy, které se 29. a 30. září utkaly v Luxemburgu o medaile.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Druhé kolo

Skupina E

Skupina F

Finálová část

Semifinále

O třetí místo

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky

Mistrovství Evropy ve volejbale žen
Volejbal v roce 2007
Volejbal v Belgii
Charleroi
Hasselt
Sport v Lucemburku
Sportovní soutěže v Lucembursku
Sportovní události v Belgii